Стив Крэм — британский бегун на средние дистанции, который специализировался на дистанции 1500 метров. Чемпион Европы в 1982 и 1986 годах. На олимпийских играх 1980 года занял 8-е место. Экс-рекордсмен мира в беге на 1500 метров, 2000 метров и 1 милю. Победитель мемориала Ван-Дамма в 1983, 1984, 1986 и 1988 годах. Занял 4-е место на Олимпиаде 1988 года.

В настоящее время является комментатором BBC Sport.

Личные рекорды

Ссылки 
 

Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Бегуны на средние дистанции Великобритании
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Выпускники Сандерлендского университета